al-Halabi ist die Nisba folgender Personen:
 Ibrāhīm al-Ḥalabī (ca. 1460–1549)
 Mohammed Ali al-Halabi (1937–2016), syrischer Diplomat und Politiker
 Qāsim ibn Salāh ad-Dīn al-Chānī al-Halabī (1619–1697)